Проф. Пиер Жанин () е френски историк, представител на т.нар. школа „Анали“. Специалист по нова история на търговията на Северна Европа.

Биография 
Роден е на 8 декември 1924 г. В периода 1952 – 1964 г. преподава в Института за политически науки в Париж. Също така чете лекции и в Сорбоната. Впоследствие е директор е на Висшето училище за академични изследвания в социалните науки (). Умира на 10 март 2004 г.

Трудове 
 Questionnaire pour une enquête sur le sel dans l'histoire du XIVe au XVIIe siècle, Lille, Université de Lille, Faculté des Lettres, 1956. (съвместно с Жак Льо Гоф)
 Histoire des pays scandinaves, Paris, Presses universitaires de France. 1956.
 Histoire des idées politiques 2, du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Presses universitaires de France. 1958. (съавтор)
 Lʹ activité du port de Koenigsberg dans la seconde moitié du XVIe siècle, 1958.
 Les Marchands au XVIe siècle, Paris, Sieul. 1963, 191 p.
 Les comptes du Sund comme source pour la construction d'indices généraux de l'activité économique en Europe (XVI-XVIIe s.), Presses Univ. 1964, 48 p.
 Note sur l'Abbaye de Lure au XVIe siècle: aspects économiques et sociaux de la géographie historique, 1967, 523 p.
 L'Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, Presses Universitaires de France. 1969, 420 p. (съавтор)
 Mers du Nord et Baltique: l'héritage de l'Europe du nord, Arts et métiers graphiques. 1981, 254 p. (съавтор)
 L'Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, Presses universitaires de France. 1987, 420 p.
 Change, crédit et circulation monétaire à Augsbourg au milieu du XVIe siècle, Paris, EHESS. 2001, 164 p.
 Marchands d'Europe: pratiques et savoires à l'époque moderne, Editions Rue d'Ulm. 2002, 468 с. ISBN 2-7288-0286-6

Бележки 

Френски историци
Френски стопански историци
Преподаватели в Парижкия университет
Хора от Бургундия-Франш Конте
Починали в Париж